The Kindred és una pel·lícula de terror estatunidenca del 1987 dirigida per Jeffrey Obrow i Stephen Carpenter. Obrow també va produir el film, i el va coescriure conjuntament amb Carpenter, Earl Ghaffari, i John Penney. Està protagonitzat per David Allen Brooks, Amanda Pays, i Rod Steiger. Es va estrenar el 9 de gener de 1987 i va assolir una recaptació de 2 milions de dòlars.

Argument 
La petició abans de morir d'Amanda al seu fill, John, era que ell destruís totes les notes del seu darrer experiment. Ella també acaba afluixant que ell té un altre germà. Al funeral John coneix a Melissa, una noia que afirma ésser la major fan de la seva mare; juntament amb alguns amics d'en John van a casa de l'Amanda, però ningú està preparat per al que hi troben: el seu monstruós germà amb tentacles. Ara John s'ha de fer amb el control del major avenç de la història de l'evolució humana abans que cap científic boig es faci amb ell primer.

Repartiment 
 David Allen Brooks de John Hollins
 Rod Steiger del Dr. Phillip Lloyd
 Amanda Pays de Melissa Leftridge
 Talia Balsam de Sharon Raymond
 Kim Hunter d'Amanda Hollins
 Timothy Gibbs de Hart Phillips
 Peter Frechette com a Brad Baxter
 Julia Montgomery com a Cindy Russell
 Bunky Jones com a Nell Valentine (Bunki Z)
 Charles Grueber de Harry
 Bennet Guillory del Dr. Stone
 Edgar Small del Dr. Larson
 Jim Boeke de Jackson (James Boeke)
 Randy Harrington de paramèdic
 Benjamin J. Perry de conductor de Porsche (Ben Perry)

Referències 

Pel·lícules dels Estats Units del 1987
Pel·lícules de terror dels Estats Units
Pel·lícules en anglès